L'infestation désigne l'envahissement d’un organisme vivant par des parasites  non microbiens.
 Par confusion avec infection, désigne l'envahissement d’un organisme vivant par des microbes
 En agriculture : contamination et envahissement par des parasites ou des adventices.

Infestation peut également désigner :
 Infestation, un jeu vidéo édité par Psygnosis en  1990.
 Infestation, un jeu vidéo édité par Ubisoft en  2000.
 Infestation: Survivor Stories (anciennement The War Z), un jeu vidéo édité par OP Productions en 2012.
  est un film de Kyle Rankin sorti en 2009.

Homonymie de titre